Бути́к ( — «крамниця») — термін, що має кілька значень. Слово boutique походить від старофр. bouticle або дав.-окс. botica <  <  («склад», «сховище»).

 Бутик — невелика вузькоспеціалізована крамниця з обмеженим колом клієнтів. У бутиках зазвичай продається модний дорогий одяг або ювелірні вироби.
 Гастрономічний бутик — невелика крамниця вишуканих делікатесів. Здебільшого гастрономічний бутик розташований разом з однойменним рестораном.
 Також бутиком називають невелику за розмірами спеціалізовану брокерську структуру з обмеженим колом клієнтів, співробітників і послуг.

Примітки 

Торгівля
Крамниці